Mihael Berke pl. veliko-bakovski (madžarsko nagy-barkóczi Berke Mihaly, nemško Mihael Berke von Nagy-Barkócz), madžarsko-slovenski, posestnik, plemič * 27. september 1843, Tešanovci, † 2. julij 1895, Murska Sobota.

Življenjepis

Mihael Berke se je rodil v Tešanovcih 27. septembra 1843 v plemiški družini, kot edini sin očetu Jožefu Berkeju, ter materi Julliani pl. Raffay. Krstni botri so bili odvetnik Peter pl. Babos, Julijana pl. Babos, Peter Malcsics in Jozsefa Horvath. Šolal se je na evangeličanskem liceju v Šopronu, kjer je bil sošolec kasnejšega velikega župana Železne županije Kalmana pl. Rado de Szentmárton. Študiral je ekonomske znanosti, ter se po koncu študija posvetil upravljanju svojega posestva. Bil je velik pospeševalec napredka na področju kmetijstva v Prekmurju. Uvedel je številne novosti na področju živinoreje, sadjarstva in poljedelstva. Bil je eden izmed soustanoviteljev in stebrov Murskosoboške hranilnice. Več let je bil inšpektor puconske evangeličanske fare. S svojim očetom si je prizadeval, da bi ustanovili v Murski Soboti svojo evangeličansko cerkveno občino. To mu je uspelo in tako je Murska Sobota dobila leta 1892 svojo molilnico in duhovnika, ter kasneje leta 1908 tudi svojo cerkev, sam pa je postal prvi inšpektor mursko-soboške evangeličanske fare. Bil je steber evangeličanskega verskega občestva v Murski Soboti in družabnega življenja. O njegovi priljubljenosti priča veličasten pogreb, ki se ga je udeležilo veliko število ljudi, med njimi tudi trije grofje Szapary. Umrl je 2. julija 1895. Pokopan je v družinski grobnici na mursko-soboškem pokopališču.

15. februarja 1869 se je v Grazu (Avstrija) poročil z Martho Pinter, hčerko upravnika rakičanskega gospostva Antona Pinterja in Barbare Pollak (Barbara Pollak je bila teta okrajnega glavarja Pankracija pl. Posfay-ja). Poročni priči sta bila dr. Moritz Schwarz in Ferdinand Sorger. V zakonu so se jima rodili naslednji otroci:

 Viktor Jožef (* 1869 Murska Sobota † 1899 Murska Sobota) član lekarniške zbornice
 Irena Marta (* 1873 Murska Sobota † 1936 Murska Sobota) ∞ Štefan Kovats evangeličanski duhovnik in senior
 Marta (* 1881 Murska Sobota † ZDA) ∞ Aleksander Junkuncz cs. kr. okrajni živinozdravnik, posestnik, tovarnar
 Šarolta (* 1881 Murska Sobota) ∞ Ignacij pl. Hodazsy de Hodasz (sin Bele pl. Hodaszy de Hodasz in Jožefe pl. Hodaszy de Hodasz)
 Nikolaj Mihael (* 1891 Murska Sobota) † 1945 Eisenstadt) podpredsednik avstrijske lekarniške zbornice ∞ Marija pl. Holle

Družinsko drevo

Viri 

 Andrej Pavlič, Biografski podatki nekaterih osebnosti okraja Murska Sobota, Zbornik Soboskega muzeja, 2008

Prekmurci
Slovenski plemiči
Madžarski plemiči